Feldhockey-Bundesliga 2007/08 steht für:

 Feldhockey-Bundesliga 2007/08 (Damen)
 Feldhockey-Bundesliga 2007/08 (Herren)

Siehe auch:
 2. Feldhockey-Bundesliga 2007/08